Wraber ist der Familienname folgender Personen:

 Luka Wraber (* 1990), österreichischer Badmintonspieler
 Maks Wraber (1905–1972), jugoslawischer Vegetationskundler
 Tone Wraber (1938–2010), slowenischer Botaniker